Серге́й Фили́ппов: Филиппов, Сергей Александрович (род. 1967) — российский футболист.
 Филиппов, Сергей Иванович (1910—1978) — советский учёный-металлург, профессор МИСиС.
 Филиппов, Сергей Михайлович (1958—2011) — российский философ и культуролог, профессор ПГИИК и ПГНИУ.
 Филиппов, Сергей Никитич (1857—1910) — прозаик, театральный и художественный критик.
 Филиппов, Сергей Николаевич (1912—1990) — советский актёр. Народный артист РСФСР (1974).
 Филиппов, Сергей Павлович (1892—1942) — российский и советский футболист.

Примечания